Мостепаненко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мостепаненко, Александр Михайлович (1938—1987) — советский философ, специалист в области методологии науки, философских проблем физики.
 Мостепаненко, Владимир Михайлович (род. 1947) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.